745-й истребительный авиационный полк (745-й иап) — воинская часть Военно-воздушных сил (ВВС) Вооружённых Сил РККА, принимавшая участие в боевых действиях Великой Отечественной войны.

Наименования полка 
За весь период своего существования полк несколько раз менял своё наименование:
 161-й истребительный авиационный полк
 425-й истребительный авиационный полк
 745-й истребительный авиационный полк
 745-й смешанный авиационный полк

Создание полка 
745-й истребительный авиационный полк 1 января 1942 года переименован из 425-го истребительного авиационного полка

Переформирование полка 
745-й истребительный авиационный полк 10 мая 1942 года в связи с пополнением экипажами самолётов У-2 был переформирован в 745-й смешанный авиационный полк по штату 015/256 (1-я эскадрилья на ЛаГГ-3, 2-я аэ на У-2).

В действующей армии 
В составе действующей армии:
 с 19 марта 1942 года по 17 мая 1942 года.

Командиры полка 
 майор Кулинич Антон Митрофанович, 01.01.1942 — 10.05.1942

В составе соединений и объединений

Участие в операциях и битвах 
 Ржевско-Вяземская операция — с 18 марта 1942 года по 20 апреля 1942 года.

Самолёты на вооружении

Примечания

Литература

Ссылки 
 Список операций вооружённых сил СССР во Второй мировой войне
 Советская авиация в Отечественной войне
 Герои Второй Мировой
 Боевой состав ВВС
 Авиаторы Второй мировой войны

Истребительные авиационные полки СССР во время Великой Отечественной войны